NatCo signifie National Company et décrit (hors francophonie) une filiale d'une société multinationale. Souvent utilisé en relation avec les compagnies de téléphone (appelées TelCos).

 National Tea Company, une chaîne d'épicerie du Midwest américain ;
 NATCO Group, fournit des équipements pour séparer l'eau du pétrole brut ;
 Northern Areas Transport Corporation, exploite des bus dans le Cachemire sous contrôle pakistanais ;

Natco peut également faire référence à :

 Natco, New Jersey
 Natco Pharma, une société pharmaceutique indienne
Sigle de 5 caractères